Zachery Mitchell, dit Zack Mitchell (né le  à Orangeville dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Storm de Guelph || LHO || 59 || 3 || 7 || 10 || 25 || 5 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2010-2011 || Storm de Guelph || LHO || 61 || 9 || 10 || 19 || 24 || 6 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
| 2011-2012 || Storm de Guelph || LHO || 67 || 37 || 38 || 75 || 32 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2012-2013 || Storm de Guelph || LHO || 68 || 22 || 34 || 56 || 34 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2013-2014 || Storm de Guelph || LHO || 67 || 31 || 52 || 83 || 40 || 20 || 12 || 18 || 30 || 12
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 76 || 17 || 18 || 35 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH || 70 || 22 || 20 || 42 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH || 62 || 11 || 11 || 22 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH || 42 || 16 || 17 || 33 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 23 || 3 || 2 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Reign d'Ontario || LAH || 61|| 15 || 16 || 31 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 54 || 17 || 9 || 26 || 14 || 4 || 0||0 || 0||0
|-
| rowspan="2"| 2020-2021 || Dinamo Riga || KHL || 24 || 6 || 3 || 9 || 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
| HK Dinamo Minsk || KHL || 21 || 5|| 12|| 17|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2021-2022|| SC Rapperswil-Jona Lakers || National League || 51 || 11 || 12 || 23 || 8|| 6|| 1|| 2|| 3||0
|-
| 2022-2023|| HK Vitiaz Podolsk || KHL ||  || 

| 34 || 3 || 2 || 5 || 4 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Storm de Guelph
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers